Paul Diaconescu se poate referi la:

 Paul Diaconescu (scriitor) (1933-), scriitor român, lucrări SF: Cum am învins moartea, Poetul Think-R 407,  Sentimentalul (1964),  „Mica serenadă siderală” (1967). Romane: Cartea muierilor (1998) 
 Paul Diaconescu (actor) (1989-), actor român. Roluri în Triplusec, Bună, ce faci?

Vezi și
Paul Diaconul